Кассетный боеприпас — разновидность боеприпасов типа «воздух-земля» или «земля-земля».

При разрыве кассетного боевого припаса высвобождает или выбрасывает суббоеприпасы — боевые припасы меньшего размера. Обычно применяется для уничтожения личного состава и транспортных средств. Применяются также для разрушения взлетно-посадочных полос и линий электропередач, распыления химического или биологического оружия.

Использование кассетных бомб представляет опасность для гражданского населения как во время применения, так и впоследствии из-за несрабатывания части суббоеприпасов, которые становятся в результате своего рода минами. Эти неразорвавшиеся бомбы могут убивать или калечить гражданских лиц ещё долгое время после окончания военных действий, и их обнаружение и удаление требуют больших затрат.

Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам, заключённой в мае 2008 года. По состоянию на 10 февраля 2022 года к Конвенции присоединились в общей сложности 123 государства в качестве 110 государств-участников и ещё 13 в качестве подписавших сторон.

История 

Первой кассетной бомбой была немецкая SD-2 или Sprengbombe Dickwandig 2, известная как «бомба-бабочка» . Использовалась во время Второй мировой войны.

С 1970-х по 1990-е годы кассетные бомбы разных типов производились в 34 странах, на 2010 года произведено около 210 различных типов кассетных боеприпасов: гранаты, реактивные снаряды, бомбы, ракеты и кассетные установки. Около 87 стран имели запасы кассетных боеприпасов по состоянию на 2010 год или имели их в прошлом, при этом 16 стран применяли во время вооруженного конфликта

По состоянию на 2021 год, 16 стран мира производят кассетные боеприпасы или планируют делать это в будущем, при этом Китай и Россия работают над созданием новых типов кассетных боеприпасов

Классификация 
Бомбовые кассеты могут быть управляемыми и неуправляемыми, сбрасываемыми и несбрасываемыми, используют такие боеприпасы с самолётов, артиллерии, РСЗО, ОТРК.

В сбрасываемой бомбовой кассете они разбрасываются вышибным или разрывным зарядом, воспламеняемым (детонируемым) дистанционным взрывателем на определённой высоте над целью, в несбрасываемой бомбовой кассете — отстреливаются пиропатроном, рассеивая при этом от десятков до сотен суббоеприпасов, таким образом одна бомбовая кассета может использоваться для уничтожения нескольких целей в пределах своего радиуса поражения.

Кассеты, снаряжаемые боевыми элементами различного назначения, носят название многоцелевых.

Критика 
Из-за несовершенства взрывателей бомбовых кассет, такие боеприпасы имеют высокую частоту отказов, при этом суббоеприпасы фактически превращаются в противопехотные мины, разбросанные в зоне конфликта. По данным производителей, статистика отказов находится в пределах 2-5 %, однако специалисты по разминированию сообщают о частоте отказов в пределах 10-30 %. Для упрощения сбора неразорвавшихся суббоеприпасов сапёрами американские производители покрывали их (в частности, кассеты BLU-3 Pineapple) яркой разноцветной краской. Однако эта мера имела и негативный эффект — яркие суббоеприпасы привлекают внимание детей, которые, пытаясь их подобрать, гибли или получали увечья. Несмотря на существенное совершенствование механизмов взрывателей и самоликвидаторов, которые практически свели на нет «минирование» территорий неразорвавшимися суббоеприпасами, многие правозащитные организации всё равно считают бомбовые кассеты «негуманным» оружием и добиваются их запрета. Кроме того, многие боеприпасы не имеют самоликвидаторов и могут представлять опасность в течение десятилетий после использования. Так МКК утверждает что неразорвавшиеся суббоеприпасы привели к жертвам среди более 10 000 гражданских лиц в Лаосе.

Международное законодательство 

В 2010 году вступила в действие Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая применение, передачу и накопление кассетных боеприпасов. По состоянию на 2013 год конвенцию подписали 113 государств и 84 ратифицировали.

Однако крупнейшие производители кассетных боеприпасов и обладатели крупнейших арсеналов — США, Россия, Китай — это соглашение не подписали. Также от подписания отказались Индия, Бразилия, Южная Корея, Пакистан, Израиль, считающие кассетные боеприпасы эффективным оружием. Однако, в 2010 году США обновили некоторые виды кассетных боеприпасов (в отличие от кассетных бомб, каждый элемент новой боеголовки не взрывается и использует для поражения только кинетическую энергию).

В то же время на кассетные бомбы распространяются общие ограничения, налагаемые на оружие неизбирательного действия, — в частности, запрет на их использование в густонаселённых районах. Это норма обычного права, обязательная для всех государств, независимо от их участия в Конвенции по кассетным боеприпасам.

Применение 
В новейшей истории (с момента создания Организации Объединённых Наций) кассетные боеприпасы использовали по меньшей мере 25 стран.

США использовали кассетные боеприпасы в Юго-Восточной Азии в 1960-х и 1970-х годах, Афганистане, Ираке, а также силами коалиции во время операции «Буря в пустыне» и в Югославии

Советский Союз использовал кассетные боеприпасы в Афганистане, Россия во время Чеченских войн, в частности во время бомбардировки Шали (ещё один неразорвавшийся кассетный снаряд был обнаружен в 2010 году на строительстве дороги Ачхой-Мартан—Самашки; всего в первой чеченской войне ВВС России использовали 1635 бомбовых кассет), и в ходе вторжения России на Украину для бомбардировки населённых пунктов.

Великобритания использовала в Фолклендской войне, боснийские сербы в Хорватии, Израиль во второй ливанской войне, Азербайджан и Армения во второй карабахской войне

Галерея

См. также 
 Ротативно-рассеивающая авиационная бомба

Примечания

Литература

Ссылки 
 BBC — Кассетные авиабомбы
 На службе Отечеству — Кассетные боеприпасы
 «Гринпис» провел акцию протеста против производства кассетных бомб
 Частный Корреспондент — Братья по кассетным бомбам
 Популярная Механика — Кассетная погибель
 CIT нашла кассетные бомбы в сюжете RT об операции в Сирии

Авиационные бомбы